Vetluga může být:

 Vetluga (řeka) – řeka v Rusku; přítok Volhy
 Vetluga (město) – město v Rusku na této řece